Claret (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Claret (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 claret – określenie lekkiego czerwonego wina, początkowo stosowane do win z regionu Bordeaux
 Claret (jezioro) – jezioro kraterowe na wyspie Bioko (Gwinea Równikowa)